wmx steht für:

 eine modifizierte Version von wm2

WMX steht als Abkürzung für:

 Flughafen Wamena Indonesien nach dem IATA-Code
 Die 10. Wikimania, im Jahr 2014

Abkürzung